Uher peut désigner :

Toponymie 
En Pologne :
 Uher, un village dans la voïvodie de Lublin.

Industrie 
 , une marque allemande d'équipement électronique.

Patronymie 
 Štefan Uher (1930-1993), un réalisateur de film tchécoslovaque.